USS Canopus ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos por la estrella Canopus de la constelación Argo Navis. 

 fue un buque nodriza de submarinos botado en Nueva York en 1919, inicialmente con el nombre de Santa Leonora.

USS Canopus (AD-33) fue un buque nodriza de destructores, pero su construcción se canceló antes de su botadura.

 fue un buque nodriza de submarinos botado el 12 de febrero de 1965, dado de baja el 7 de octubre de 1994, desguazado en 2010. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos